Q3A bezeichnet:
 ein Typ von Wohnhäusern in der DDR; siehe Q3A (Wohnungsbau)
 ein Kürzel für das Computerspiel Quake III Arena

Q3A